Колчеда́н — село в Каменском городском округе Свердловской области в России. Является центром Колчеданской сельской администрации.

География 
Село Колчедан расположено в 19 километрах (в 20 километрах по автодороге) к востоку-юго-востоку от города Каменска-Уральского, на левом берегу реки Исети, в месте впадения в неё небольшой речки Колчеданки. Село находится вблизи границы Свердловской и Курганской областей. В  южнее села, находится выработанное месторождение бокситов — Соколовское (по названию ближайшей деревни). Со временем на месте карьера образовался глубокий водоём, который теперь называется озеро Хасан.

История 

Название село получило в честь соответствующих семейств минералов «Колчеданы» (серный колчедан или пирит FeS2) которые добывались  назад в окрестностях реки Колчеданки для производства серы.

Колчеданский острог был основан казачьим атаманом Белошейкиным (Исетский казак) в 1650 году как один из передовых форпостов для защиты от нападений башкир. Причина постоянных нападений на Колчеданское поселение была связана с тем, что казаки в ходе стремительной экспансии России на Восток, отторгли эти территории у местного башкирского населения. Наравне с Катайским, Шадринским, Арамильским, Белоярским, Багаряцким и другими, Колчеданский острог входил в опорную Исетскую Линию форпостов, прикрывавшую Исетскую провинцию. Впоследствии острог был переименован в Колчеданскую слободу, затем в село Колчедан (Колчеданское). Первыми поселенцами были беглые крестьяне из центра России, а также вольные люди с Волги, Дона и Днепра.

О том, что строительство острога было острой необходимостью в те времена, свидетельствует ряд событий. Летом 1709 года (во время Башкирского восстания в 1704—1711 годах) Колчедан разграбили и сожгли отряды хана Алдербая Исакова (). В 1736 году башкирские отряды Попени и Майдера вновь сожгли Колчедан (в ходе Башкирского восстания 1735—1740 годах), многих колчеданцев угнали в плен и продали в Бухаре в неволю. Башкирские восстания XVI—XVII веков были спровоцированы непоследовательной и противоречивой национальной, религиозной (насильственная христианизация башкир) и экономической (завышенные налоги) политикой царских властей относительно башкирского населения.

Российский путешественник и естествоиспытатель академик И. И. Лепёхин писал в 1770 году о Колчеданской слободе: «Как наименование речки, так и слободы весьма сходно с самим делом: ибо по падям Колчеданки валяется минерал того же названия, который на берегу реки Исети показывается…». О самом Колчедане учёный писал: «Колчеданская слобода укреплена деревянным срубом с двумя башенками и воротами…». Лепёхин побывал на горе Боровой, там, где шла добыча наждачного камня, внимательно осмотрел добычу: «Жерновой камень крестьяне добывают и, отделив, продают окольным жителям, от чего своё пропитание имеют». Его поразили очень тяжёлые условия труда каменотесов, их терпимость: «Такие несчастные люди нередко года по два домов своих не знают, а бедовые бабы, посеяв хлебец и, сжав, везут на базар». Рудник занимал площадь не менее 300 гектаров. Жерновой камень шёл для исетских мельниц. В самом Колчедане и вблизи его действовало до десятка раструсочных мельниц, в том числе и нижнетагильского изобретателя Ушакова, выведенного Д. Маминым-Сибиряком в романе «Хлеб» в образе Колобка. О Колчеданской слободе информация И. И. Лепёхина попала и в Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона и Большую советскую энциклопедию.

Жители Колчедана часто открыто и жестко противодействовали царским и местным властям, пытавшимся как можно сильнее закабалить крестьян. В 1703 году многие колчеданцы сбежали от облавы А. Демидова, пытавшегося заставить их выполнять заводские повинности. В 1722 году они с негодованием и дубинами выступили против приписки их к Каменскому заводу. Колчеданцы были в центре восстания 1759—1763 годов против приписки их к Сысертским заводам А. Турчанинова, затем в 1774 году в крестьянской войне под руководством Е. И. Пугачёва и в «картофельном бунте» 1842—1843 годов свободолюбие жителей Колчедана, деревень Соколова и Бурнина выразилось в ставшей широко известной экзекуции над священниками и дьячками, которую они учинили во время, так называемого, «картофельного бунта». Колчеданцы заставили искупаться священников в реке Исети и передёргивали их под водой между двумя прорубями вблизи деревни Водолазово с требованиями выдать им якобы намеренно скрытый от них местными властями царский указ с утверждением вольности крестьян уральцев. Государственное навязывание картофельных посадок в те времена крестьяне восприняли как предтечу к барскому закрепощению. В действительности, такого царского указа не существовало, а волнения Колчеданских крестьян были обусловлены |слухами на почве невнятной информационной политики царского правительства в неурожайные 1842 и 1843 годы и памятью о своём многовековом рабстве. Более 100 лет Колчеданцы восставали и гибли, чтобы отстоять своё право быть вольными землепашцами.

Путешественник и фотограф Сергей Прокудин-Горский в 1910 году, написал в отчётах: «Колчеданское село находится в 19 верстах от Каменского завода. Село большое и богатое, известно производством жерновов для мукомольных мельниц, месторождениями серного колчедана, каменного угля, янтаря и селенитов. Из достопримечательностей села отметим: 1) храм — очень хорошей архитектуры, большой, каменный; 2) памятник Императору Александру III, находится за селом на старом кладбище. Он представляет собой каменную усечённую пирамиду, верхушка которой увенчана Императорской короной, покоящейся на четырёх каменных столиках; 3) монастырь женский».

История женской монастырской общины в селе начинается с 1850 года. В 1877 году в колчеданской общине было завершено строительство каменного храма. Насельницы занимались ткачеством, переплётом книг, иконописью, златошвейным и белошвейным ремеслом. По воспоминаниям старожилов Колчедана, монастырь имел табун лошадей. А за монастырской оградой благоухали яблоневым ароматом сады, куда тайком лазила полакомиться колчеданская детвора.

В 1916 году село относилось к Колчеданской волости. В 1928 году Колчедан входил в Колчеданский сельсовет Каменского района Шадринского округа Уральской области. В 1932—1940 годах село Колчедан было центром весьма успешной экспедиции известного уральского геолога Н. А. Каржавина по поиску залежей бокситов. Во время Великой Отечественной войны месторождение на 50 — 70 % обеспечивало производство алюминия для военных самолётов СССР на базе Уральского алюминиевого завода в соседнем городе Каменск-Уральский.

После Великой Отечественной войны в Колчедане был построен крупный железобетонный завод. Начиная с 1932 года в селе существовала Колчеданская машинно-тракторная станция. На её базе в 1958 году образован совхоз «Колчеданский». Первым директором совхоза был рабочий 25 тысячник — Хандурин Николай Ефимович (1903—1978).

Религия

Сретенская церковь 
В 1825 году была заложена каменная, трёхпрестольная церковь, главный храм которой был освящён в честь Сретения Господня в 1848 году, правый придел был освящён во имя святого Николая, архиепископа Мирликийского в 1879 году, левый придел — во имя апостолов Петра и Павлаа в 1882 году. Церковь была закрыта в 1930-е годы, а после снесена.

Покровский женский монастырь 
Монастырь был основан крестьянкой Татьяной Титовой в 1850 году. В 1877 году была построена каменная, трёхпрестольная церковь, которая была освящена в честь Покрова Пресвятой Богородицы 18 декабря 1877 года, правый придел был освящён во имя апостола Иоанна Богослова 2 октября 1893 года, левый придел был освящён во имя прав. Симеона Верхотурского 23 ноября 1895 года. Монастырь был закрыт в 1920-е годы, а церковь снесена.

Сретенский молитвенный дом 
В 1996 году был построен каменный, однопрестольный дом, который был освящён в честь Сретения Господня.

Население 

В переписи 1904 года отдельно отмечались принадлежность жителей Колчедана к сословиям. Отмечено, что из числа всех жителей в Колчедане земледелием не занималось 73 человека. В числе них 31 человек мужского и 42 женского пола. Причём, явно указано, что речь идет о разночинцах, которые не были приписаны к сельскому обществу Колчедана. Эти люди проживали на 15 дворах. Из 163 колчеданских дворов, приписанных к сельской общине, только в 2 дворах не занимались земледелием.

В советской переписи 1926 года отмечалась национальная принадлежность жителей, 100 % жителей села были русскими. Но, на ж/д ст. Колчедан жили 28 русских и 8 белорусов. Подобное явление встречалось и на других соседних ж/д станциях с вариацией национальной принадлежности жителей (украинцев, немцев и зырян). Отмечено, кроме того, расстояние в километрах до благ цивилизации от центра села Колчедан. Так до ближайшей школы I ступени было 0 км, до больницы 21 км, до фельдшерского и ветеринарного пунктов 0 км, до телефонной станции 21 км, до телеграфа 3 и до почты 21 км.

Экономика 
В посёлке действует сельское предприятие — Колчеданский производственный сельхозкооператив, образованный на базе Колчеданского совхоза. Работает завод по производству железобетонных плит по технологии «предварительно напряжённого железобетона». Завод принадлежит Уральскому тресту предприятий строительных материалов АО «Уралтранстром».

Образование 
Первое образовательное учреждение — 3-х классовая церковно-приходская школа была открыта в селе Колчедан в 1845 году. Для школы было построено специальное здание на высоком берегу реки Исеть, рядом с церковью, его видно на снимке Прокудина-Горского на заднем плане. В 1871 году церковно-приходская школа передана земству на содержание и переведена из разряда церковно-приходской в разряд мужского училища в котором занималось 68 человек.

В 1861 году при Колчеданском женском монастыре было открыто женское училище, в котором обучалось 54 девочки от 7 до 15 лет. В 1895 году в Колчедане открывается начальное реальное училище, для которого в 1898 году было построено специальное двухэтажное здание из красного кирпича. В 1924 году на базе закрытого женского монастыря была создана детская трудовая коммуна (ДТК). В 1929 году трудовая коммуна переименована в детский дом. В 30-е годы XX века в Колчедане была начальная 4-х классная школа.

В 1940 году открывается школа-семилетка, которая размещалась в нескольких зданиях, но основным из них было здание народного товарищества. В начале 50-х годов в селе открылась средняя школа. В 1960 году построено двухэтажное кирпичное здание школы.

В настоящее время в селе работает МКОУ «Колчеданская средняя школа» с обучением детей до 11 класса по стандартному набору курсов. В селе находится ГОУ Колчеданская специальная (коррекционная) образовательная школа-интернат (СКОШИ) VIII вида.

В селе также имеется Колчеданское профессиональное училище, обучающее по очень широкому набору специальностей (водителей, трактористов, слесарей, автомехаников, каменщиков, штукатуров, маляров, поваров и кондитеров). Училище обучает на базе основного общего образования (9 классов) со сроком обучения 1-3 года с получением среднего (полного) общего образования.

Здравоохранение 
Колчеданская участковая больница была открыта в 1943 году. В 60-х годах XX века в ней имелось около 75 койко-мест. Она была размещена в типовом двухэтажном здании. Работало несколько отделений — терапевтическое, хирургическое, детское, инфекционное. Имелись рентгеновский, физиотерапевтический, процедурный и стоматологический кабинеты. В настоящее время существование участковой больницы в Колчедане находится под вопросом.

Инфраструктура 
Транспорт
По центру села проходит автодорога  межобластного значения Екатеринбург — Курган с курсирующими по ней автобусами и маршрутками. По этой трассе расположены в порядке перечисления: Екатеринбург — Каменск-Уральский — Колчедан — Катайск — Далматово — Шадринск — Курган. В трёх километрах от Колчедана проходит оживленная железнодорожная двухпутная магистраль Москва — Екатеринбург — Курган — Омск — Владивосток, где расположена станция Колчедан.

Улицы села

Достопримечательности и культура 
В 1897 году в Колчедане появилась сельская библиотека. На сегодняшний день, она является одной из самых старейших на Урале, в 2012 году в библиотеке отметили 115-летний юбилей). Начиная с 1996 года библиотека носит имя И. Я. Стяжкина который в 1909 году подарил ей 750 книг. По данным 2010 года у библиотеки было 1113 читателей. В библиотеке работают досуговые клубы для детей «Домовёнок», для молодёжи «Ровесники», а также клуб семейного чтения «Доброе слово» и клуб общения для женщин «Гармония».

В 1908−1910 годах известный фотограф Сергей Прокудин-Горский, путешествуя по Уралу, сделал цветную фотографию села. На снимке видны довольно ухоженные дома с никелированным отблеском крыш, расположившиеся в «треугольнике» между речкой Колчеданкой и долиной реки Исеть. На главной улице расположено большое религиозное сооружение с двумя куполами с разновеликими шпилями. Вблизи него располагалась ещё одна церковь, очевидно, принадлежавшая женскому монастырю, расположенному в Колчедане на месте бывшего острога. В советское время эти сооружения, кроме некоторых, были полностью убраны. Одно из двухэтажных сооружений использовалось в советское время как школа для 1 — 4 классов. На бывшей территории монастыря в советское время располагалась Школа-интернат для детей сирот. В 1914 году напротив монастырских построек был поставлен представительный одноэтажный дворец из красного кирпича. В советское время использовался как дом культуры и кинотеатр на 200 мест.

В книге геолога Евгения Барбот де Марни указано, что в окрестностях села на левом берегу Исети найдено единственное на Урале месторождение янтаря.

Памятники
На территории села имеется монумент, посвящённый бойцам Красной армии времён Гражданской войны 1918−1921 г. В братской могиле захоронены Дмитрий Липин, Степан Морозов, Николай Пермяков и трое неизвестных красноармейцев, погибших под селом в июле 1918 года в боевых действиях против белой Сибирской армии, развивавшей тогда наступление на Екатеринбург.

В парковом комплексе в центре села установлен памятник (с вечным огнём) с высеченными на нём именами односельчан, героически погибших во время Великой Отечественной войны в 1941—1945 годах.

Примечания

Литература 
 
 

Населённые пункты Каменского городского округа
Населённые пункты на Исети